BYX peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports